GKE est un code qui peut désigner :
 Base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen, un aéroport situé sur les communes allemandes de Gangelt et Geilenkirchen,selon le code AITA des aéroports.

gke est un code qui peut désigner :
 ndai, une ancienne langue adamawa-oubanguienne du groupe Mbum, qui était parlée au Cameroun.

Code